Il doppio del torneo di tennis Hampton Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Stan Smith che hanno battuto in finale Paul Kronk e Cliff Letcher 6–4, 6–3

Teste di serie 
 Syd Ball /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Anand Amritraj /  Brian Fairlie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hampton Grand Prix 1977